Rohožník peut être:

Toponymes

Rohožník, commune située dans le district de Humenné ;
 Rohožník, commune située dans le district de Malacky ;

Homonymie de toponyme